

Geografia
 Hérault – dipartimento francese della regione Occitania
 Hérault – fiume della Francia meridionale
 Gole dell'Hérault – canyon della Francia

Persone
 Marie-Jean Hérault de Séchelles (1759-1794) – avvocato e politico francese 
 René Hérault (1691-1740) – magistrato francese

Sport
 Association sportive de Béziers Hérault –  club francese di rugby XV di Béziers 
 Montpellier Hérault Rugby – club francese di rugby a 15 di Montpellier
 Montpellier Hérault Sport Club – società calcistica francese
 Montpellier Hérault Sport Club – società calcistica femminile francese